Molay – comune francese situato nel dipartimento del Giura nella regione della Borgogna-Franca Contea
Molay – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Saona nella regione della Borgogna-Franca Contea

Môlay – comune francese situato nel dipartimento della Yonne nella regione della Borgogna-Franca Contea